Гумуз — язык народа гумуз. Возможно, является языком-изолятом, может включаться в состав команских языков, входящих в гипотетическую нило-сахарскую макросемью. Распространён в Эфиопии (преимущественно регион Бенишангуль-Гумуз, также в регионах Амхара и Оромия; всего 179 тыс. носителей (2007)) и Судане (провинции Голубой Нил и Сеннар; всего 40 тыс. носителей).

В Эфиопии используется в школах как язык обучения (1-4 классы), а в 5-6 классах преподаётся как предмет.

Письменность языка гумуз основана на латинском алфавите. В прошлом также использовалось эфиопское письмо. Алфавит, официально утверждённый в 2007 году, включает следующие буквы: A a, B b, B' b', C c, C' c', Ç ç, Ç' ç', D d, D' d', E e, F f, G g, Ŋ ŋ, H h, I i, J j, K k, L l, K' k', M m, N n, Ñ ñ, O o, P p, P' p', R r, S s, S' s', Sh sh, T t, T' t', Ts ts, U u, V v, W w, Y y, Z z, Zh zh. Высокий тон на письме обозначается акутом над гласной буквой (á, é, í, ó, ú); низкий тон на письме не обозначается.

Письменность на эфиопской графической основе:

Примечания 

Языки Эфиопии
Языки Судана
Нило-сахарские языки